François Louis Rousselet de Châteaurenault, markiz Châteaurenault (1637-1716) – francuski marszałek i admirał
 Châteaurenault (1898) – francuski krążownik pancernopokładowy z czasów I wojny światowej 
 Châteaurenault – francuski niszczyciel z okresu powojennego, przebudowany włoski krążownik